DVD Player (в попередньому Apple DVD Player) — DVD-програвач за замовченням в Mac OS X. Підтримує усі стандартні можливості DVD такі, як декілька аудіо, відео треків та субтитрів, Dolby аудіо, DVD@ccess URL і приховані субтитри. Програма розташована в /Applications/DVD Player.app. Програма встановлюється тільки в разі, якщо на комп'ютері встановлений DVD-привід.

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка DVD Player

Mac OS
MacOS